Salvidenus ist der Gentilname von:

 Marcus Salvidenus Asprenas, römischer Statthalter
 Marcus Salvidenus Proculus, römischer Statthalter